Het WTA-tennistoernooi van Washington (officieel Citi Open) van 2011 vond dat jaar voor het eerst plaats in de huidige vorm, en vond plaats van 25 tot en met 31 juli 2011 in College Park nabij de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Samenvatting 
Enkelspel – Het eerste reekshoofd, de Israëlische Shahar Peer, bereikte de finale met slechts eenmaal setverlies: in de halve finale tegen Tamira Paszek, een veldslag die meer dan drie uur duurde. In de finale kwam zij tegenover de als tweede geplaatste Russin Nadja Petrova te staan. Ook die had alleen in haar halve finale (tegen Irina Falconi) één set verspeeld. Alle vijf eerdere ontmoetingen tussen Peer en Petrova waren gewonnen door de Russin, en ook de zesde keer was zij de sterkste, door de Israëlische met 7–5 en 6–2 te verslaan. Dit was Petrova's eerste titel na bijna drie jaar geen toernooien te hebben gewonnen – nu kon zij haar tiende enkelspeltitel op haar naam schrijven.

Dubbelspel – Het dubbelspeltoernooi verliep nogal conform de statistische kansberekening, en was derhalve niet verrassend. De vier geplaatste koppels bereikten de halve finales. Eerste reekshoofd Sania Mirza / Jaroslava Sjvedova had daarin weinig moeite met nummer vier Shahar Peer / Sloane Stephens: 6–0 en 6–1. Tweede reekshoofd Volha Havartsova / Alla Koedrjavtseva kreeg van nummer drie Alberta Brianti / Eléni Daniilídou in de eerste set nog serieus tegenstand, maar deze was in de tweede set geheel verdwenen: 7–5 en 6–0. Zo verschenen de nummers één en twee aan de start van de finale. Zonder veel bedreiging werd deze gewonnen door het als eerste geplaatste duo Mirza/Sjvedova: 6–3 en 6–3. Het was de eerste titel voor dit koppel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Washington 2011
Washington